Partido Liberal del Reino Unido puede hacer referencia a:

Partido Liberal del Reino Unido: partido político fundado en 1859 por Lord Palmerston.
Partido Liberal del Reino Unido (1989): partido político fundado en 1989 que reclama ser el legítimo heredero del anterior. Se secesionó del Partido Liberal Demócrata.